

Municípios de Espanha 
El Molar (Madrid), um município da comunidade autónoma de Madrid
El Molar (Catalunha), um município da província de Tarragona, Catalunha

Desambiguações de topônimos